Холи Хил има више значења:
 Холи Хил (Флорида)
 Холи Хил (Јужна Каролина)